Бровничи — название населённых пунктов:

Россия 
 Бровничи — село в Климовском районе Брянской области.
 Бровничи — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Бровничи — село в составе города Партизанск Приморского края.